Michael Peterson (1941–2014) – kanadyjski polityk
 Michael Peterson (1952–2012) – australijski surfer
 Michael Peterson (ur. 1959) – amerykański piosenkarz country
 Michael Peterson (ur. 1977) – kanadyjski reżyser